Jay steht für:
 Jay (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Jay (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Jay-Vertrag von 1794

Jay ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jay (Florida)
 Jay (Maine)
 Jay (New York)
 Jay (Oklahoma)
 Jay (Vermont)

jay steht für:
 Yan-nhangu (ISO-639-3-Code), Großgruppenvarietät von Nhangu, australische Sprache auf den Crocodile Islands

Siehe auch:
 YAY

Abkürzung